Кусюм Тюлекеев,  (кон. XVII — сер. XVIII в.) — башкирский феодал Тамьянской волости Ногайской даруги Уфимского уезда, один из главных руководителей Башкирского восстания 1704—11 гг. На правах припуска пользовался землями башкир Енейской волости Казанской дороги. Его отец — Тюлекей-батыр был предводителем в Сеитовском бунте, а его сын Акай Кусюмов и внук Абдулла Акаев — в Башкирском восстании 1735—1740 гг. У башкир сохранились песни о нем.

Участие в восстаниях 
С 1705 года Кусюм Тюлекеев, наряду с Алдаром Исянгильдиным, возглавляет восстание башкир Ногайской и Казанской дорог. П. И. Рычков в книге «История Оренбургская по учреждении Оренбургской губернии» называет это движение так — «Алдаровский и Кузюковский бунт».

В самом конце декабря 1707 года повстанцы под руководством Кусюма Тюлекеева, Алдара Исекеева и Балта-батыром, захватывают крепость Заинск и движутся на Новошешминск, Билярск. К тому времени все русские населенные пункты вокруг закамских крепостей были заняты восставшими и отчасти сожжены.

В 1709 году полностью отошел от движения и участвует в переговорах повстанцев с царскими властями. Кусюм Тюлекеев продолжает отстаивать интересы башкир мирными средствами.

Дальнейшая судьба и о смерти Кусюма Тюлекеева ничего не известно, но есть «допросные речи» его сына Акай-батыра в 1737 году::«…отец ево Кусюм, в бунте был Алдаровском и после того бунту умре в доме своем.»

Примечание

Литература 
 Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII — нач. XVIII вв. Уфа, 1993.
 Алтон С. Доннелли. Завоевание Башкирии Россией. Перевод с английского Л. Р. Бикбаевой. Уфа, 1995.

Ссылки 
 Статья в Башкортостан: Краткая энциклопедия

Персоналии по алфавиту
Предводители башкирских восстаний
Башкирские батыры